Hyneman ist der Familienname folgender Personen:

 Charles S. Hyneman (1900–1985), US-amerikanischer Rechts- und Politikwissenschaftler 
 Jamie Hyneman (* 1956), US-amerikanischer Spezialeffekt-Experte
 John M. Hyneman (1771–1816), US-amerikanischer Politiker
 Herman N. Hyneman (1849–1907), US-amerikanischer Maler

Siehe auch:

 Heineman